Federico Delbonis era o atual campeão e perdeu logo na primeira rodada para o compatriota Facundo Bagnis.

Pablo Cuevas conquistou o título, derrotando Luca Vanni na final por 6–4, 3–6, 7–6(7–4).

Cabeças de chave
Os quatro melhores cabeças de chave recebem um bye para a segunda rodada.
{{columns-list|2|
 Feliciano López (Se retirou)
 Tommy Robredo (Segunda rodada)
 Fabio Fognini (Quartas de final)
 Leonardo Mayer (Quartas de final)

 Pablo Cuevas (Campeão)
 Santiago Giraldo (Semifinalista)
 Fernando Verdasco (Segunda rodada)
 Martin Kližan (Segunda rodada)
}}

Tabela

Finais
{{4TeamBracket-Tennis3-v2
|RD1=Semifinais
|RD2=Final

|team-width=175

|RD1-seed1=Q
|RD1-team1= Luca Vanni 
|RD1-score1-1=6
|RD1-score1-2=65
|RD1-score1-3=6
|RD1-seed2=WC
|RD1-team2= João Souza
|RD1-score2-1=4
|RD1-score2-2=77
|RD1-score2-3=4

|RD1-seed3=6
|RD1-team3= Santiago Giraldo 
|RD1-score3-1=4
|RD1-score3-2=3
|RD1-score3-3=
|RD1-seed4=5
|RD1-team4= Pablo Cuevas
|RD1-score4-1=6
|RD1-score4-2=6
|RD1-score4-3=

|RD2-seed1=Q
|RD2-team1= Luca Vanni 
|RD2-score1-1=4
|RD2-score1-2=6
|RD2-score1-3=64
|RD2-seed2=5
|RD2-team2= Pablo Cuevas
|RD2-score2-1=6
|RD2-score2-2=3
|RD2-score2-3=77
}}

Chave 1

Chave 2

Qualificatório

Cabeças de chave

 Andreas Haider-Maurer (Segunda rodada)
 Daniel Gimeno-Traver (Partida qualificatória)
 Máximo González (Qualificado)
 Facundo Bagnis (Partida qualificatória, Lucky loser)

 Thiemo de Bakker (Qualificado)
 Luca Vanni (Qualificado)
 Adrian Ungur (Partida qualificatória)
 Marco Cecchinato (Segunda rodada)

Qualificados

Lucky losers
  Facundo Bagnis

Chave qualificatória

Qualificatória 1

Qualificatória 2

Qualificatória 3

Qualificatória 4

Ligações externas
 Chave principal
 Chave qualificatória

S